

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kopytki – przysiółek wsi Kasina Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Kopytki – część wsi Mszana Górna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna